Alma Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alma Lake (Indiana)
 Alma Lake (Mason County, Michigan)
 Alma Lake (Mecosta County, Michigan)
 Alma Lake (Wisconsin)